Wallnig ist der Familienname folgender Personen: 

 Josef Wallnig (* 1946), österreichischer Dirigent und emeritierter Hochschullehrer des Salzburger Mozarteums
 Thomas Wallnig (* 1975), italienischer Historiker